Сан Франсиско Теопан има више значења:

 Општина Сан Франсиско Теопан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Теопан (Сан Франсиско Теопан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику